Šundov je priimek več znanih ljudi:
 Bruno Šundov, hrvaški košarkar
 Ivana Šundov, slovenska TV-napovedovalka
 Kristina Šundov (roj. 1986), hrvaška nogometašica
 Mirko Šundov, hrvaški general

Zunanje povezave